Алексей Панов:
 Панов, Алексей Анатольевич (род. 1964) — российский органист и исследователь старинной музыки.
 Панов, Алексей Борисович (1914—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Панов, Алексей Васильевич (1903—1966) — Лауреат Государственной премии СССР.
 Панов, Алексей Петрович (1902—1940) — сотрудник органов охраны правопорядка, старший майор милиции.